Лас Паротас има више значења:

 Лас Паротас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Паротас, Рамос Салидо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Паротас (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Паротас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Паротас, Умберто Варгас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Паротас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паротас (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паротас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паротас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас, Парота де Тереро (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паротас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Паротас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паротас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику